L'empereur Keikō (景行天皇, Keikō Tennō) est le douzième empereur du Japon à apparaître sur la traditionnelle liste des empereurs.
Aucune date certaine ne pouvant lui être attribuée, il est considéré par les historiens comme un « empereur légendaire ». La tradition lui attribue cependant des dates de vie de 12 à 130 et situe son règne à partir de 71.

Son histoire est contée à la fois dans le Kojiki et dans le Nihon shoki, mais les deux sources diffèrent. Selon le Kojiki, il envoie son fils Yamato Takeru à la conquête des tribus locales  Kumaso de Kyūshū, alors que le Nihon shoki affirme qu'il y va lui-même et serait revenu victorieux. Les deux sources s'accordent cependant sur la suite des événements : il envoie son fils dans la province d'Izumo et dans les territoires de l'est pour conquérir ces terres et étendre son territoire aux dépens des Ezo.

Notes et références

Liens externes 
 

Monarque du IIe siècle en Asie
Empereur du Japon
Keiko
Keiko
Empereur légendaire du Japon